Марија Леополдина Аустријска (6. април 1632 - 7. август 1649) је била царица Светог римског царства, краљица Немачке, Чешке, Угарске, Хрватске и Славоније, надвојвоткиња Аустрије и војвоткиња Тешина. 

Родитељи су јој били Леополд V, надвојвода Предње Аустрије, и Клаудија де Медичи. Дана 2. августа 1648. године удала се за свог рођака, Фердинанда ΙΙΙ, цара Светог римског царства.
 
Царица и краљица Марија Леополдина умрла је рађајући своје једино дете, надвојводу Карла Јозефа. Он је умро не оставивши деце, тако да она данас нема потомака.

Породично стабло

Види још 
 Царице Светог римског царства

Извори 

 Gigi Beutler: Die Kaisergruft, Wien 1993

Рођени 1632.
Умрли 1649.
Царице Светог римског царства
Династија Хабзбург